Chilpéric I peut désigner plusieurs rois :

 Chilpéric I, co-roi des Burgondes (443 - 459).
 Chilpéric I (539 - 584), roi de Soissons.

Chilperic I